Az Úrvalsdeild 1965-ös szezonja volt a bajnokság ötvennegyedik szezonja. A bajnokságban 6 csapat vett részt, a győztes a KR lett. Ez volt a klub tizenkilencedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1965

1965
Izland 1